Cal Torres (Banyeres del Penedès)
 Cal Torres (Pacs del Penedès)